Monza (ciutat d'Itàlia), municipi italià a la regió Llombardia, capital de la província de Monza i Brianza 
 Monza (Aude), municipi francès al departament de l'Aude i (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Castell de Monza
 Catedral de Monza, edifici a la ciutat italiana de Monza 
 Circuit de Monza, circuit automoblisitci a Monza (Itàlia), 
 Província de Monza i Brianza, província italiana part de la regió de Llombardia
 Carlo Ignazio Monza, compositor
 Cap Monza o Cap Monze